U7 (Berlijn), metrolijn.
U 7 (Kaiserliche Deutsche Marine), Duitse onderzeeboot in het begin van de 20e eeuw.
U 7 (Kriegsmarine), Duitse onderzeeboot tijdens de Tweede Wereldoorlog.
U 7 (Bundeswehr), Duitse hedendaagse onderzeeboot.
U7 (München)